US Open 1969 var den 89. udgave af de amerikanske tennismesterskaber gennem tiden og den anden udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra under navnet US Open. Det var den fjerde grand slam-turnering i 1969, og den blev spillet i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA i perioden 28. august - 9. september 1969.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Rod Laver, som i finalen besejrede Tony Roche med 7-9, 6-1, 6-2, 6-2, og som dermed vandt mesterskabet for anden gang. Laver havde også vundet de øvrige tre grand slam-titler i herresingle i 1969, og dermed blev han den første spiller i den åbne æra, der fuldførte en ægte grand slam.

Damesingletitlen blev vundet af Margaret Court efter finalesejr på 6-2, 6-2 over Nancy Richey. Det var tredje gang, at australieren vandt US Open-mesterskabet i damesingle, og det var hendes 16. grand slam-titel i damesingle i hendes karriere. Nancy Richey var i hendes sjette og sidste grand slam-finale i single.

I herredoubleturneringen gik sejren til Ken Rosewall og Fred Stolle, som i finalen vandt over Charlie Pasarell og Dennis Ralston med 2-6, 7-5, 13-11, 6-3, og som dermed vandt den anden grand slam-titel i herredouble som makkere, idet de tidligere havde vundet French Open 1968. Triumfen var Rosewalls ottende og Stolles niende grand slam-titel i herredouble i karrieren.

Sejren i Damedoublemesterskabet gik til Françoise Dürr og Darlene Hard, som dermed vandt deres første og eneste grand slam-titel som makkere. Hard vandt dermed det amerikanske damedoublemesterskab for sjette gang, og det var hendes 13. og sidste grand slam-titel i damedouble i karrieren. For Dürr var det den første sejr i US Open-mesterskabet i damedouble og den fjerde grand slam-titel i damedouble i hendes karriere. I finalen vandt den fransk-amerikanske duo med 0-6, 6-4, 6-4 over Margaret Court og Virginia Wade.

Mixed double-mesterskabet blev vundet af Margaret Court og Marty Riessen, som i finalen besejrede Françoise Dürr og Dennis Ralston med 7-5, 6-3. Det var Courts sjette mixed double-titel i New York, mens Marty Riessen vandt sin første titel.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1969 androg $ 125.000.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 128 spillere, hvoraf 17 havde kvalificeret sig fra den forudgående kvalifikationsturnering, hvor 52 spillere spillede om de sidste ledige pladser i hovedturneringen.

Mesterskabet blev vundet af Rod Laver, som i finalen besejrede Tony Roche med 7-9, 6-1, 6-2, 6-2, og som dermed vandt mesterskabet for anden gang. Laver havde også vundet de øvrige tre grand slam-titler i herresingle i 1969, og dermed blev han den første spiller i den åbne æra, der fuldførte en ægte grand slam.

Den forsvarende mester, Arthur Ashe, tabte i semifinalen til den senere vinder, Rod Laver, med 6-8, 3-6, 12-14.

Damesingle 

Damesinglemesterskabet havde deltagelser af 64 spillere og blev vundet af Margaret Court, der var seedet som nr. 2, efter finalesejr på 6-2, 6-2 over Nancy Richey (seedet 6). Det var tredje gang, at australieren vandt US Open-mesterskabet i damesingle, idet hun tidligere havde vundet titlen i 1962 og 1965, og det var den 16. grand slam-titel i damesingle i hendes karriere. Nancy Richey var i sin sjette og sidste grand slam-finale i single.

Den forsvarende mester, Virginia Wade, tabte i semifinalen til den senere vinder, Margaret Court, med 5-7, 0-6.

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 64 par, og sejren gik til det femteseedede australske par, Ken Rosewall og Fred Stolle, som i finalen vandt over de useedede amerikanere Charlie Pasarell og Dennis Ralston med 2-6, 7-5, 13-11, 6-3, og som dermed vandt den anden grand slam-titel i herredouble som makkere, idet de tidligere havde vundet French Open 1968.

For Ken Rosewall var triumfen karrierens ottende grand slam-titel i herredouble og den anden ved US Open-mesterskabet i herredouble, idet han allerede i 1956 vandt sin første titel med Lew Hoad som makker. Stolle vandt sin niende grand slam-titel i herredouble i karrieren, og det var samtidig hans tredje triumf i New York City. De første to kom i 1965 og 1966, begge gange med Roy Emerson som makker.

De tabende finalister, Pasarell og Ralston, kunne møde forholdsvis udhvilede op til finalen, eftersom de i deres kvartfinale og semifinale i alt kun havde spillet ca. 1½ sæt. Først måtte John Newcombe og Tony Roche allerede midt i andet sæt opgive at fuldføre kvartfinalen mod amerikanerne, hvorefter Roy Emerson og Rod Laver meldte afbud til opgøret i semifinalen.

Damedouble 

Sejren i damedoublemesterskabet, hvor 32 par deltog, gik til andenseedede Françoise Dürr og Darlene Hard, som dermed vandt deres første og eneste grand slam-titel som makkere. Hard vandt det amerikanske damedoublemesterskab for sjette gang, og det var hendes 13. og sidste grand slam-titel i damedouble i karrieren. For Dürr var det den første sejr i US Open-mesterskabet i damedouble og den fjerde grand slam-titel i damedouble i hendes karriere. I finalen vandt den fransk-amerikanske duo med 0-6, 6-4, 6-4 over Margaret Court og Virginia Wade, som var seedet som nr. 3.

Det var første gang i mesterskabets historie (på tværs af alle rækker), at en finale blev vundet af en spiller eller et par, der havde tabt første sæt med 0-6. Finalen var vinderparret tredje tresætskamp i træk, eftersom de også i kvart- og semifinalen måtte brug tre sæt for at gå videre.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet havde deltagelse af 51 par og blev vundet af Margaret Court og Marty Riessen, som i finalen besejrede Françoise Dürr og Dennis Ralston med 7-5, 6-3. Det var Courts sjette mixed double-titel i New York og hendes 18. grand slam-titel i alt i mixed double. Marty Riessen vandt til gengæld sin første titel ved US Open. Parret havde tidligere på sæsonen også vundet Australian Open 1969 (delt med Fred Stolle og Ann Jones) og French Open 1969, og de manglede således kun Wimbledon-titlen for at have fuldført en grand slam i mixed double i 1969. De havde imidlertid ikke stillet op som makkere ved Wimbledon-mesterskaberne 1969, hvor Court havde spillet sammen med Ken Fletcher og nået semifinalen, og Riessen havde dannet par med Rosie Casals og var blevet slået kvartfinalen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1969  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1969  
 Sports Illustrated, 14. september 1969, s. 104-105 
 Tennis.com - 1969: Rod Laver Wins His Second Grand Slam (5. februar 2015) 
 International Tennis Hall of Fame - In the Museum: Rod Laver's Grand Slam Spikes (14. september 2016) 
 Tennis world - September 8, 1969: Rod Laver completes second Calendar Grand Slam (9. september 2017) 
 Bleacher Report - Ranking the 10 Most Controversial Matches in US Open History (27. august 2014) 
 World Tennis - How Rod Laver Dealt With Slippery Grass Courts (26. juni 2013) 

1969
Tennis i 1969